René (Sarthe), een plaats in het Franse departement Sarthe 
 René (voornaam), een jongensnaam
 René (bier), een Belgisch bier